Parca kan syfta på:

 Parca inusitata -  en fjärilsart.
 ASJ-Parca - tillverkare av lastmaskiner